Die Biathlon-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen wurden 1985 noch an verschiedenen Orten ausgetragen.

Die 21. Biathlon-Weltmeisterschaften der Männer fanden vom 12. bis 17. Februar 1985 in Ruhpolding in der BR Deutschland statt.Die 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen wurden gemeinsam mit den Junioren-Weltmeisterschaften vom 20. bis 25. Februar 1985 in der Schweizer Gemeinde Egg am Etzel ausgetragen.

Im Vorjahr fanden anstelle der Weltmeisterschaften turnusmäßig die Olympischen Winterspiele – in Sarajevo – statt. So gab es 1984 nur für die Frauen eine Biathlon-Weltmeisterschaft, da deren Wettbewerbe noch nicht olympisch waren. Eine Frauen-Biathlon-WM war 1984 erstmals zur Austragung gekommen.

Zeitplan

Ergebnisse Männer

Sprint 10 km 

Datum: 16. Februar 1985

Einzel 20 km 

Datum: 14. Februar 1985

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: 17. Februar 1985

Ergebnisse Frauen

Sprint 5 km 

Datum: 23. Februar 1985

Einzel 10 km 

Datum: 21. Februar 1985

Staffel 3 × 5 km 

Datum: 24. Februar 1985

Medaillenspiegel

Getrennte Medaillenspiegel

Gemeinsamer Medaillenspiegel

Medaillengewinner und -gewinnerinnen

Einzelnachweise 

1985
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 1985
Weltmeisterschaften 1985
Sportveranstaltung in Einsiedeln